Chiaramonte :
 Chiaramonte Gulfi, commune de Sicile
 Niccolò de Chiaramonte (mort en 1227), cardinal italien
 Famille Chiaromonte, famille italienne